La Salada kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Saladita, Guerrero, ort, La Unión de Isidoro Montes de Oca, 
 La Salada, Michoacán, ort, Turicato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar